Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es PTT Pattaya Open páros mérkőzéseit.

A címvédő olasz játékosok, Sara Errani és Roberta Vinci ebben az évben nem vettek részt a versenyen.
A győzelmet az indiai Szánija Mirza és az ausztrál színekben versenyző Anastasia Rodionova párosa szerezte meg, a fináléban 3–6, 6–1, [10–8] arányban legyőzve a kínai testvérpárost, Csan Hao-csinget és Csan Jung-zsant. Mirzának és Rodionovának ez volt az első közös győzelmük, összességében az előbbi játékos a tizenharmadik, utóbbi pedig negyedik páros címét szerezte meg.

Kiemeltek

  Szánija Mirza /  Anastasia Rodionova (győztesek)
  Eléni Danjilídu/  Tamarine Tanasugarn (elődöntő, visszaléptek)

<li>  Akgul Amanmuradova/  Date Kimiko (elődöntő)
<li>  Csan Hao-csing /  Csan Jung-zsan (döntő)

Főtábla
 R = feladták
 w/o = az ellenfél visszalépett

Eredmények
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3-Byes
|RD1=Első kör
|RD2=Negyeddöntő
|RD3=Elődöntő
|RD4=Döntő

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Szánija Mirza Anastasia Rodionova
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Iryna Brémond Caroline Garcia
| RD1-score02-1=0
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Dominika Cibulková Janette Husárová
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Varunya Wongteanchai
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=3
| RD1-team05= Akgul Amanmuradova Date Kimiko
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=7
| RD1-score05-3=[10]
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Andreja Klepač
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=61
| RD1-score06-3=[4]

| RD1-seed07=
| RD1-team07=

Jegyzetek

Források
 Eredmények

P